2 miejscowości w Polsce:
 Łosośniki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno
 Łosośniki – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko